Příjmení Kadich vom Pferd nosí více různých osobností:

 Hans Kadich vom Pferd (1864–1909) – německý přírodovědec a spisovatel, zejména vypravěč
 Heinrich Kadich vom Pferd (1865–1918) – německý dvorní rada, správní úředník, genealog a heraldik